Batista (teixit)
 Fulgencio Batista (1901 – 1973), militar, president (1940-1944) i dictador (1952-1959) de Cuba
 David Michael Bautista, Jr. (1969), lluitador de lluita lliure
 Sergio Batista (1962), jugador i entrenador argentí de futbol
 Adilson Batista (Curitiba, 1968), futbolista brasiler